Euzkadi steht für
 Euzkadi, baskisch Baskenland
Baskische Fußballauswahl
 Euzkadi (Zeitung)